Tenisový turnaj WTA Brisbane International 2012 se konal ve dnech 1. – 8. ledna v areálu Queensland Tennis Centre australského města Brisbane venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj postoupil do vyšší kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 655 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (čtvrtfinále)
  Francesca Schiavoneová (semifinále)
  Serena Williamsová (čtvrtfinále, odstoupila)
  Kim Clijstersová (semifinále)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do hlavní soutěže:
  Casey Dellacquová
  Olivia Rogowská

Následující hráčky postoupily z kvalifikace:
  Vania Kingová
  Nina Bratčikovová
  Věra Duševinová
  Alexandra Panovová

Odhlášení 
  Maria Šarapovová

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= C Suárez Navarro
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Zakopalová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= N Bratčikova
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= G Voskobojeva
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= V Duševina
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= X Pervak
| RD1-score07-1=4r
| RD1-score07-2= 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= F Schiavone
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= A Pavljučenkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Hercog
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1r
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Panova
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= K Kanepi
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= O Rogowska
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Pe'er
| RD1-score15-1=62
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Petkovic
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= N Bratčikova
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= G Voskobojeva
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= F Schiavone
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= A Pavljučenkova
| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Kanepi
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=62
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Petkovic
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= J Janković
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=62
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= F Schiavone
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= K Kanepi
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=79
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Petkovic
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=67
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= F Schiavone
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= K Kanepi
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Natalie Grandinová/  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinále)
  Sie Su-wej /  Galina Voskobojevová'' (1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (vítězky)'''

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kavlifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Brisbane International
WTA Tour 2012
Tenis v Austrálii v roce 2012